СВГ:
 Ставка Верховного Главнокомандования — орган высшего управления советскими вооружёнными силами в годы Великой Отечественной войны.
 Снаряжение Водолазное Глубоководное, например:
 СВГ-200В — снаряжение водолазное глубоководное, для погружений на 200 метров, с водяным обогревом.
 Сухопутные войска Германии

См. также 
 SVG

Примечания